

Бетані — місто, штат Коннектикут
 Бетані — місто, штат Індіана
 Бетані — місто, штат Міссурі
 Бетані — місто, штат Нью-Йорк
 Бетані — місто, штат Оклахома
 Бетані — місто, штат Пенсільванія
 Бетані — місто, штат Західна Вірджинія
 Бетані — селище, штат Іллінойс
 Бетані — переписна місцевість, штат Орегон

Див. також 
 Бетені